Franciaország
Segonzac, település Charente megyében
Segonzac, település Corrèze megyében
Segonzac, település Dordogne megyében